ROSA steht für:

 ROSA Tarifverbund des ÖPNV im Landkreis Hildesheim
 ROSA Linux, eine russische Linux-Distribution